Ayas puede referir:
El plural de "aya" (véase ayo)

Toponimia 
 Ayas, la antigua ciudad de Aegea y la medieval Ajazzo, actualmente una aldea en el distrito Yumurtalık , vilaya o provincia de Adana, Turquía.
 Ayaş, un distrito de Ankara, Turquía.
 Ayas (Italia), una pequeña ciudad y comuna en la región del Valle de Aosta, noroeste de Italia.

Otros 
 Ayas (banda) (1987–1994), una banda armenia de heavy-metal, conocida por su contribución al desarrollo del género heavy-metal "oriental".
 En idioma sánscrito ayas significa "metal" — Ver History of metallurgy in the Indian subcontinent (Historia de la metalurgia en el subcontinente indio).

Parónimos 

 Ayah, en árabe "milagro", cada línea individual de las 6236 líneas del Qu'ran.

 Amah (hindī: ayah), particularmente en India y Asia Oriental, el aya es decir la mujer empleada para la limpieza, cuidado de los niños etc.